Termin -{Aldo}- ima više značenja.
 Ksilitol oksidaza
 Aldo Leopold (1887–1948), američki ekolog